Пара Боб Брайан / Майк Брайан защитила свой прошлогодний титул.

Посев 

  Боб Брайан /  'Майк Брайан (Титул)
  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Первый раунд)
  Йонатан Эрлих /  Энди Рам (Первый раунд)
  Махеш Бхупати /  Марк Ноулз (Финал)

<ol start="5">
 Симон Аспелин /  Юлиан Ноул ''(Четвертьфинал)
 Мартин Дамм /  Павел Визнер ''(Полуфинал)
 Арно Клеман /  Микаэль Льодра ''(Четвертьфинал)
 Пол Хенли /  Леандер Паес ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Sony Ericsson Open 2008